Часосло́в (или Часо́вник, или Часосло́вец; ; Орологион) — богослужебная книга, содержащая неизменяемые молитвословия суточного богослужебного круга, предназначенные для исполнения чтецами и певчими. Получил своё название от изложенных в нём чинопоследований часов.

Различают два вида часословов — великий (для шести служб) и малый: последний есть сокращение первого. На Руси по «малому» учили читать, и он даже специально издавался с учебной целью.

В западной традиции структура службы часов и самого часослова несколько отличается, см. «Бревиарий». Средневековые богато иллюстрированные  для частного пользования — шедевры среди иллюминированных рукописей.

Этимология 
Книга получила своё название от службы часов, которую она содержит. Часослов служит руководством для чтецов и певцов на клиросе. 

Название книги  верно переводится на славянский как «Часовник», это название и было на Руси до Книжной справы, поскольку  образовано от слов  — «час» +  — «собирать», то есть сборник служб часов. Название было изменено в середине XVII века, была сделана ошибочная калька, когда вторую часть названия книги:  неверно перевели как «слово». Название книги «Часовник» заменили в результате Церковной реформы патриарха Никона на «Часослов». В настоящее время название книги «Часовник» сохранилось у старообрядцев.

История 

Первоначальное составление Часослова приписывается преподобному Савве Освященному, включившего в него чинопоследования ежедневных церковных служб. Дополнения к Часослову сделаны, как полагают, святым Иоанном Дамаскиным и Феодором Студитом.

Часословы в виде книг появились в Западной Европе в XIII веке, однако особенное распространение получили в XIV—XV веках, в связи с ростом грамотности. Их изготовляли в ремесленных мастерских всех стран Европы, наибольшую популярность обрели французские и фламандские.

Содержание 
В нынешнее время в Часослове РПЦ печатаются:
 Полунощница вседневная,
 Полунощница субботняя,
 Полунощница воскресная,
 Последование утрени,
 Час первый (в Следованной Псалтири с междочасием 1-го часа),
 Час третий (в Следованной Псалтири с междочасием 3-го часа),
 Час шестый (в Следованной Псалтири с междочасием 6-го часа),
 Последование изобразительных,
 Чин о панагии,
 Час девятый (в Следованной Псалтири с междочасием 9-го часа),
 Последование вечерни,
 Молитвы в трапезе,
 Великое повечерие,
 Малое повечерие,
 Кафизма 17,
 Отпустительны (тропари) воскресные восьми гласов с Богородичными и кондаками,
 Богородичны отпустительнии, поемые в седмичные дни,
 Отпустительнии тропари седмичные с Богородичными,
 Последование общего молебна с каноном Богородице,
 Тропари воскресные, поемые по Непорочных (обычно на полиелее),
 Тропари, поемые по Непорочных в субботу (заупокойные),
 Тропари, поемые на молебнах (печатаются только часто употребляемые),
 Особые молебные прошения (из требника тропари с кондаками, богородичными, прокимнами, евангельскими зачалами, ектениями и молитвами на разные потребы),
 Наставление, как вести себя православному христианину в храме Божием.

Кроме того, «Часослов» может содержать: утренние молитвы, молитвы на сон грядущий, избранные тексты Пасхальной недели и других больших праздников или постов.

 См. также текст «Часослова»

См. также

Примечания

Ссылки 

 
 Православный часослов с параллельным переводом на сайте «Азбука веры»
 Ὡρολόγιο Μονῆς Ἀκοιμήτων Χρονολόγηση: δεύτερο μισὸ 12ου αἰ. Рукопись XII в. Часовник из обители Неусыпающих (Акимитов)
 ῾Ωρολόγιον — Часовник, рукопись 14 века на древнегреческом
 ῾Ωρολόγιον — Часовник 1563 года на древнегреческом
 ῾Ωρολόγιον — Часовник 1604 года на древнегреческом
 Часовник Ивана Феодорова 1565 год. Москва
 Часословець 1423 года, рукопись
 Часословець нач. XV века, рукопись
 Часовник нач. XV века, рукопись

Христианские богослужебные книги
Книги по алфавиту